Alan Willey ist der Name folgender Personen: 

* Alan Willey (Fußballspieler, 1941) (1941–2017), englischer Fußballspieler
 Alan Willey (Fußballspieler, 1956) (* 1956), englischer Fußballspieler